Каргин — русская фамилия; имеет женскую форму Каргина.

Известные носители:
 Каргин, Анатолий Алексеевич — декан физического факультета Донецкого национального университета.
 Каргин, Валентин Алексеевич (1907—1969) — российский и советский физикохимик, академик АН СССР.
 Каргин, Валерий (род. 1961) — латвийский бизнесмен, основатель Parex банка. Один из самых богатых людей Латвии.
 Каргин, Виктор Егорович (1932—2004) — советский и российский конструктор в области ракетостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
 Каргин, Дмитрий (род. 1985) — российский пловец в ластах.
 Каргин, Дмитрий Иванович (1880—1949) — инженер путей сообщения, начальник службы связи.
 Каргин, Константин Иванович (1904—1983) — русский писатель, упоминаемый в связи с проблемой авторства произведений М. А. Шолохова.
 Каргин, Михаил Иванович (1936—2010) — советский и российский организатор рыбного хозяйства.
 Каргин, Никита Афанасьевич (1719—1774) — яицкий казак, пугачевский атаман.
 Каргин, Николай Васильевич (1932—2014) — советский животновод и механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Каргин, Борис Сергеевич (род.1940) — советский и украинский учёный, академик Инженерной Академии наук Украины, профессор, доктор философии, заслуженный работник народного образования Украины

См. также 
 Каргино
 Каргинская